Мейхана́ :
 Мейхане — традиционное турецкое питейное заведение.
 Мейхана (поэзия) — азербайджанское народное музыкально-поэтическое творчество.

См. также 
 Механа — семейный ресторан в Болгарии.